Un picomètre (symbole : pm) est une unité de longueur du système métrique, équivalent à  =  (soit ), ou encore , soit 1 cm divisé par 10 milliards.

Cette unité SI remplace l'ångström ( = ) (qui n'est pas SI) pour mesurer les longueurs des liaisons chimiques, qui ont alors typiquement quelques centaines de picomètres de long ; les atomes ont en effet un rayon de  pour le plus petit (l'atome d'hélium) jusqu'à  pour le césium, le plus gros des atomes connus.

Des unités plus petites telles que le femtomètre peuvent être utilisées pour décrire les noyaux atomiques ou encore les particules subatomiques.

Tableau périodique des éléments

Articles connexes 
 Mètre

Notes et références 

Unité de longueur